Il doppio del torneo di tennis Circuito Femenil Mérida 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chieh-Yu Hsu e María Irigoyen che hanno battuto in finale Hilda Melander e Rebecca Peterson 6-4, 5-7, [10-6].

Teste di serie 

 Florencia Molinero /  Laura Pigossi (primo turno)
 Chieh-Yu Hsu /  María Irigoyen (Campionesse)

 Laura-Ioana Andrei /  Marina Mel'nikova (semifinali)
 Mailen Auroux /  Vanesa Furlanetto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Circuito Femenil Mérida 2013